Baas steht für:

 Baas (Beruf), seemännische Berufsbezeichnung
 Baas-Trima, Landmaschinenhersteller, siehe Ålö Holding AB
 Baas (Nordbikomi), ein Dorf im indonesischen Nordbikomi in Westtimor

Baas ist der Familienname folgender Personen:

 Balduin Baas (1922–2006), deutscher Schauspieler
 Christina Baas-Kaiser (1938–2022), niederländische Eisschnellläuferin
 David Baas (* 1981), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Gilberto Keb Baas (* 1977), mexikanischer Boxer
 Hans Hermann Wilhelm Baas (* 1904), deutscher Arbeiter, MdHB 
 Heinz Baas (1922–1994), deutscher Fußballtrainer
 Jan Baas († 2012), niederländischer Politiker
 Jens Baas (* 1967), deutscher Krankenkassenmanager
 Johann Baas (1868–1956), deutscher Gewerkschaftsfunktionär
 Johann Hermann Baas (1838–1909), deutscher Arzt und Medizinhistoriker
 Justin Baas (* 2000), philippinisch-niederländischer Fußballspieler
 Karl Baas (1866–1944), deutscher Medizinhistoriker und Augenarzt
 Mette Baas (* 2000), finnische Sprinterin
 Norbert Baas (* 1947), deutscher Diplomat
 Pieter Baas (* 1944), niederländischer Botaniker
 Reinier Baas (* 1985), niederländischer Jazzmusiker
 Youri Baas (* 2003), niederländischer Fußballspieler

BAAS steht als Abkürzung für:

 Be Aware And Share
 British Association for the Advancement of Science

BaaS steht als Abkürzung für:

 Backend as a Service

Siehe auch:

BAAS